Cette page présente le bilan saison par saison du Quimper Kerfeunteun Football Club (ex : Stade Quimpérois) depuis 1905, année de sa fondation.

Le Quimper Kerfeunteun Football Club compte vingt saisons en Championnat National, dont sept avec le statut professionnel, sans jamais parvenir à accéder au Championnat professionnel. L'ancêtre du QKFC participe également à seize éditions du Championnat de France amateurs entre 1943 et 1970, et à deux phases finales du CFA, en 1938 et 1951.

Histoire du club

Niveau amateur 
Le club est créé en 1905, dans les années 1920 et 1930, il joue en Division d'Honneur, le plus haut niveau régional. En 1945, le club est sélectionné pour jouer dans la DH d'après guerre et durant les années 1950, il joue au plus haut niveau amateur. En 1970, le club est sélectionné pour le nouveau Championnat National. Durant cette période, le club atteint à plusieurs reprises les 16èmes de finale de la Coupe de France.

Division 2 et Division 3 
En 1970, le club joue sa première saison en National et se maintient. La saison suivante, le club est relégué en D3. Après deux saisons en D3, le club remonte et redescend puis remonte. Dès lors, le SQ se stabilise en D2 malgré une descente en D3 en 1982, le club remonte et joue la montée en D1. Lors de la saison 1986-1987, le club termine  puis la saison suivante, le Stade Quimpérois termine  mais atteint les quarts de finale de la Coupe de France. La saison suivante est l'apogée puisque le club termine  et échoue à l'accession aux barrages à cause d'une différence de buts plus fable que celle du Stade rennais. Le club s'écroule sportivement et financièrement puisqu'il est relégué en terminant dernier. Le club joue en D3 puis N1 pendant 7 saisons jusqu'à la rétrogradation en DSE et le retour au niveau amateur.

Retour au niveau amateur 
Le club retourne au niveau amateur mais remontes-en CFA2 en 2003, malgré une redescente. Le club remonte en CFA2 en 2007 puis enchaîne une seconde montée consécutive et joue en CFA. Après un maintien, le club redescend en CFA2 et va s'écrouler, le club enchaîne 5 descentes en 6 saisons et joue en DRH,  échelon français. Le club se reconstruit et monte en Régional 2 et y reste jusqu'en 2022. Après une première place en Régional 2, le club évoluera en Régional 1, premier niveau régional, pour la saison 2022-2023.

Historique du nom du club 
 1905-1987 : Stade quimpérois
 1987-1992 : Quimper Cornouaille FC
 1992-1997 : Stade quimpérois
 1997-2003 : Stade quimpérois 2000
 2003-2008 : Stade quimpérois
 2008-2011 : Quimper Cornouaille FC
 depuis 2011 : Quimper Kerfeunteun football club

Bilan saison par saison 

Le tableau ci-dessous récapitule le parcours du Stade Quimpérois en Championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue depuis 1905 :

Bilan des championnats disputés 
Le tableau ci-dessous récapitule tous les matchs officiels disputés par le Stade Quimpérois/Quimper KFC dans les différentes compétitions nationales à l'issue de la saison 2020-2021 :

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  Bilan saison par saison du SQ

Quimper
Bilan saison par saison